Kongenery (chemia)
 Kongenery (napoje)